A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 200 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 19-e és 21-e között tartották a Pekingi Nemzeti Stadionban.

A kvalifikáció során az A-szint 23,00 másodperc, míg a B-szint 23,20 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Az első forduló futamait augusztus 19-én tartották. Minden futam első négy helyezettje automatikusan a 2. fordulóba jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 futó került tovább.

Negyeddöntő 
A második forduló futamait is augusztus 19-én tartották. Minden futam első három helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 4 futó került tovább.

Elődöntő 
Az elődöntő két futamát augusztus 20-án tartották. A futamok első 4 helyezettje jutott tovább.

Döntő 
A döntőt augusztus 21-én futották.

Források 

N00200